Epieremulus är ett släkte av kvalster. Epieremulus ingår i familjen Caleremaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Epieremulus